Towelhead bezeichnet:

 im amerikanischen Englisch eine abwertende Bezeichnung für Kopftuchträger, meist einen Araber
 Towelhead, deutscher Titel Unverblümt: Roman, Roman von Alicia Erian aus dem Jahr 2005
 Towelhead, deutscher Titel Unverblümt – Nichts ist privat, US-amerikanisches Filmdrama von Alan Ball aus dem Jahr 2007